River Plate může znamenat:

 CA River Plate – argentinský fotbalový klub
 River Plate Aruba – fotbalový klub z Aruby
 River Plate Asunción – paraguayský fotbalový klub
 River Plate Montevideo – uruguayský fotbalový klub
 CD River Plate Ecuador – ekvádorský fotbalový klub
 River Plate FC – bývalý uruguayský fotbalový klub
 CA River Plate Puerto Rico – portorický fotbalový klub